SYR eller Syr kan syfta på:

 SYR – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Syrien
 SYR – landskod i ISO 3166-1 för Syrien
 SYR – ett skivbolag ägt av Sonic Youth, se Sonic Youth Recordings
 SYR1: Anagrama – en EP från 1997 av Sonic Youth
 SYR2: Slaapkamers Met Slagroom – en EP från 1997 av Sonic Youth
 SYR3: Invito Al Ĉielo – en EP från 1998 av Sonic Youth
 SYR4: Goodbye 20th Century – en EP från 1999 av Sonic Youth
 SYR5 – en EP från 2000 av Sonic Youth
 SYR6: Koncertas Stan Brakhage Prisiminimui – en EP från 2005 av Sonic Youth
 Syr – ett annat namn på Freja
 Sigurd Syr (~970–~1018), enligt Heimskringla sonson till Harald Hårfager
 Syr-Darja – en flod i Centralasien
 Syr-Darja (provins) – en viloyat (provins) i Uzbekistan